Седмобој у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2011. у Тегуу је одржан 27. и 28. августа на стадиону Тегу.

Учествовало је 28 седмобојки из 20 земаља. Пре такмичења, главни фаворит је била светска првакиња из 2009. Џесика Енис прва на ранг листи у сезони 2011. (6.790 бодова). На тој листи са малом разликом (6.773) и новим личним рекордом пратила ју је Татјана Чернова. У фаворите су се убрајале и освајачица сребрне медаље из 2009. Џенифер Езер и Наталија Добринска и Хајлиз Фаунтин, које су освојиле прва два места на Олимпијским играма 2008.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2011.

Најбољи резултати у 2011. години 
Десет најбољих седмобојки у 2011. године пре почетка првенства (24. августа 2011), имале су следећи пласман.

Квалификационе норме

Сатница

Нови рекорди после Светског првенства 2011. 

Поред најбољег светског резултата сезоне, постигнута су и два лична рекорда сезоне и два лична рекорда.

Резултати

100 метара препоне 
Ветар:Група 1: +0,4 м/с, група 2: +0,9 м/с, Група 3: +1,6 м/с, Група 4: +1,7 м/с

Скок увис

Бацање кугле

200 метара 
Ветар:Група 1: -1,5 м/с, група 2: -1,2 м/с, Група 3: -1,1 м/с, Група 4: -1,3 м/с

Скок удаљ

Бацање копља 

Легенда: СР = Светски рекорд, РСП = Рекорд светских првенстава, ЕР = Европски рекорд, ЈАР = Јужмоамерички рекорд, СРС = Светски рекорд сезоне (најбоље време сезоне на свету), РС = Рекорд сезоне (најбоље време сезоне), НР = Национални рекорд, ЛР = Лични рекорд

Референце

Спољашње везе 
 Резултати седмобоја на званичном сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2011.
Седмобој на Светском првенству у атлетици на отвореном